Анри Сала (англ. Anri Sala; род. , Тирана, Албания) — современный албанский художник.  Живёт и работает в Берлине, Германия

Образование 
 1992—1996 National Academy of Arts, Тирана (живопись и скульптура)
 1996—1998 Ecole Nationale des Arts Decoratifs, Париж
 1998—2000 Le Fresnoy-Studio National des Arts Contemporains, Tourcoing

Творчество 
 Албанец Анри Сала является одним из наиболее интересных видео художников своего поколения. Он привлек международное внимание в 1999 благодаря участию в выставке «After the Wall» (Стокгольм), посвященной искусству посткоммунистической Европы, и Манифесте-3 (Любляна). На выставке в Стокгольме была показана видео инсталляция Intervista-Finding the Words(1998), а на Манифесте — короткий фильм Nocturnes. Работы Анри Сала отличаются медитативностью, характеризуются почти полным отсутствием движения камеры, вниманием к, казалось бы, незначительным деталям.
 В таких видео как Mixed Behaviour (2003), Now I See (2004) и Long Sorrow (2005), где диджей играет на крыше дома в Нью-Йорке в канун Нового года, исландская рок-группа Tranbant выступает на сцене, а джазовый саксофонист Jemeel Moondoc импровизирует в пригороде Берлина, Сала продолжает изучение связи между звуком и пространством.
 Для Air Cushioned Ride отправной точкой служит опыт, который Сала пережил во время поездки по Аризоне, слушая барочную камерную музыку в машине. Когда он приблизился к группе припаркованных грузовиков, звуки радиостанции с кантри-музыкой стали вмешиваться в музыку, которую он слушал. Видео Air Cushioned Ride — припаркованные грузовики под ярким голубым небом. По мере того, как камера, установленная в едущей машине, движется вдоль грузовиков, музыка в машине переключается между кантри и классической музыкой. Сопутствующее Air Cushioned Ride произведение — A Spurious Emission, было создано переводом саундтрека Air Cushioned Ride в музыкальное произведение, исполняемое оркестром из барочных и кантри музыкантов. Саундтрек функционирует как коллаж двух музыкальных жанров.
 Тот же интерес к конфронтации разных временных характеров может быть обнаружен в двухканальном молчаливом видео After Three Minutes(2007). Работа включает видео, которое Сала создал в 2004 — Three Minutes (трехминутный крупный план цимбалов в свете стробоскопа). Three Minutes (2004) играет на различиях между разными ритмами: цимбал и стробоскопа. Для After Three Minutes, Сала переснимает видео, используя камеру безопасности с частотой два кадра в секунду. Два видео показываются рядом, делая более сложным темпоральную составляющую работы.
 Long Sorrow — медленное приближение камеры к объекту, видимому в окне пустой квартиры, под джазовую музыку. По мере приближения камеры оказывается, что объект — человек играющий эту музыку, сидящий за окном.
 Time After Time (2003) использует идею разрыва связей, показывая одинокую изнуренную лошадь на шоссе. Появляясь как призрак на протяжении фильма — лошадь то в фокусе, то вне фокуса, она поднимает заднюю ногу, когда машина проезжает мимо. Нет представления о причине нахождения там лошади, только предположения.
 Answer Me — короткий фильм предлагает заглянуть зрителям в разговор предполагаемых возлюбленных, когда вопрос одного утонул в барабанном бое другого, или, возможно, барабанный бой и был ответом.
 Title Suspended — скульптура из двух медленно вращающихся рук в перчатках. Каждый поворот имеет восходящую и нисходящую фазу, когда скульптура приобретает и теряет форму.

Работы

Награды, гранты и номинации 
 2005 Номинация на Preis der Nationalgalerie für Junge Kunst
 2002 Номинирован на Hugo Boss Prize
 2001 Young Artist Prize, 49-я Венецианская биеннале
 2000 Best Documentary Film Award, Filmfest 2000, Тирана
 2000 Gilles Dusein, Париж
 2000 Награда за лучший документальный фильм, Williamsburg Brooklyn Film Festival, Нью-Йорк
 1999 Best Documentary Film Award, Международный фестиваль документальных фильмов, Сантьяго-де-Компостела
 1999 Silver Award, 33rd Annual New York EXPO-sition of short film and video, Нью-Йорк
 1999 Best Film Award, Estavar Video Festival, Эставар
 1998 Best Short Film Award, Amascultura Festival, Португалия
 1998 Best Documentary Film Award, Entrevues Festival, Бельфор

Персональные выставки

Публичные коллекции 
 Queensland Art Gallery / Gallery of Modern Art, Brisbane, QLD
 Grazer Kunstverein, Graz
 Inhotim Centro de Arte Contemporânea, Brumadinho, MG
 FRAC — Ile-de-France Le Plateau, Париж
 FRAC — Haute-Normandie, Sotteville-lès-Rouen
 Pinakothek der Moderne, Мюнхен
 Ellipse Foundation, Alcoitão
 Cal Cego — Colleccion de Arte Contemporaneo, Барселона
 Musac — Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Леон
 Mamco — musée d´art moderne et contemporain, Женева
 Schaulager, Münchenstein / Базель
 Tate Britain, Лондон
 The Art Institute of Chicago, Чикаго
 Los Angeles County Museum of Art — LACMA, Лос-Анджелес
 The Margulies Collection, Майами
 Rubell Family Collection, Майами
 Solomon R. Guggenheim Museum, Нью-Йорк
 The Rose Art Museum, Waltham, MA

Примечания

Ссылки 
 Информация о художнике на ArtNet
 Информация о художнике на сайте Hauser & Wirth Gallery
 Информация о художнике на artfacts.net
 Работы и информация о художнике на сайте Marian Goodman Gallery
На русском языке:
 Краткая информация об Анри Сала на сайте 2-й Московской биеннале современного искусства
 Проект Анри Салы The Last Resort в Музее современного искусства «Гараж»

Современные художники Германии